Alba Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alba Township (Illinois)
 Alba Township (Minnesota)